Cico Falzone – chitarrista italiano
 Gaetano Falzone – storico e docente italiano
 Giovanni Falzone – trombettista italiano